Sahler ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Sahler (1927–2007), deutscher Priester, Ehrenbürger von Gera
 Ingeborg Sahler-Fesel (* 1956), deutsche Politikerin (SPD)
 Martina Sahler (* 1963), deutsche Schriftstellerin
 Michael Sahler (* 1970), deutscher Fußballschiedsrichter
 Otto Christian Sahler (1720–1811), deutscher Porträtmaler, Kupferstecher und Bossierer

Siehe auch:

 Saler